

Geografia

Francia 
 Altdorf – antico nome tedesco di Altorf, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grande Est)
 Altdorf – ex comune ora frazione di Alteckendorf, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grande Est)

Germania 
 Altdorf – frazione di Babenhausen, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Altdorf – comune del circondario di Böblingen nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Altdorf – comune del circondario di Esslingen nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Altdorf – antico nome di Weingarten, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Altdorf – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Altdorf – ex comune ora frazione di Titting, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Altdorf – frazione di Biessenhofen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Altdorf – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Altdorf – frazione di Inden, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altdorf bei Nürnberg – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Altdorf – antico nome tedesco di Stara Wieś, frazione del comune di Pszczyna nel distretto di Pszczyna (Slesia)

Slovacchia 
 Altdorf – antico nome tedesco di Spišská Stará Ves, città nel distretto di Kežmarok (Prešov)

Svizzera 
 Altdorf – comune (Canton Uri)
 Altdorf – antico nome tedesco di Bassecourt, ex comune ora frazione di Haute-Sorne, comune nel distretto di Delémont (Canton Giura)
 Altdorf – ex comune ora frazione del comune di Thayngen (Canton Sciaffusa)

Pagine correlate 
 Altendorf – pagina di disambiguazione